NAL peut faire référence à :
 National Aerospace Laboratories, centre de recherche aérospatial indien situé à Bangalore,
 National Aerospace Laboratory of Japan, organe de recherche aérospatial japonais, maintenant fusionné avec l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise dont le siège est à Chōfu,
 Nakanihon Airlines, une compagnie aérienne japonaise,

Nom de famille : Nal 

 Louis Nal : commandant, maquis du Vercors